Ми Лупита има више значења:

 Ми Лупита (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Лупита (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Лупита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику